Ramon de Cervera (senyor de l'Espluga Jussana): (-1178/82), senyor de l'Espluga Jussana, el Tallat i Passanant
 Ramon de Cervera (senyor de Gebut): (- c.1236), senyor de Gebut
 Ramon de Cervera (abat): abat de Poblet (1224-1229) i bisbe d'Elna (1224)
 Ramon I de Cervera: (-1275), senyor de Juneda i Castelldans
 Ramon II de Cervera: (- c.1305), senyor de Juneda, Castelldans, Puiggròs i Torregrossa